CTSS peut être :

L'acronyme de Compatible Time Sharing System

le gène de la cathepsine S